Вара () — демереджевий засіб обміну, німецький представник Вільних грошей кінця 20-их років ХХ сторіччя.

Топонім 

 Вара — колишня волость

 Вара — село на Закерзонні

 Вара — річка, притока Судості

 Вара — місто в лені Вестра-Йоталанд.
 Вара — адміністративна комуна